Samo życie – album Farben Lehre z 1994
 Samo życie – demo Owala z 2000
 Samo życie – polski serial telewizyjny emitowany w latach 2002-2010